El nombre Darío Pérez puede hacer referencia a:
 Darío Pérez Brito (1957), médico y político uruguayo;
 Darío Pérez, tenista argentino;
 Darío Pérez García (1869-1945), periodista y político español;
 Oscar Darío Pérez Pineda (1952), político colombiano.